Jambak (Cikedung)
 Jambak (Pantai Ceuremen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing